Strathgordon ist eine Gemeinde im Südwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien. Sie liegt zwischen den beiden großen Stauseen des tasmanischen Südwestens, dem Lake Gordon im Norden und dem Lake Pedder im Süden, an der Gordon River Road (B61). Die nächste Tankstelle von dort aus liegt 57 km weiter östlich in Maydena. Damit gilt die Kleinstadt auch für tasmanische Verhältnisse als abgelegen.

Strathgordon wurde 1969 gegründet und diente als Siedlung für Arbeiter und Angestellte während des Baus der Staudämme am Gordon River und Serpentine River von Hydro Tasmania in den 1970er-Jahren. Zu diesem Zeitpunkt bestand es aus rund 270 Häusern mit bis zu 2000 Einwohnern, einem Einkaufszentrum sowie einer Schule für 230 Schüler, einer Kirche, einer Bibliothek sowie einer Polizei- und einer Feuerwache.

Nach Fertigstellung der Dämme sank die Einwohnerzahl drastisch. Heutzutage umfasst Strathgordon nur ein Motel und ein Dutzend Häuser und hatte um 2000 saisonal schwankend zwischen 20 und 30 Einwohnern, ein Zeitungsbericht von 2006 spricht von rund 70 Einwohnern, offizielle Zahlen existieren nicht. Der größte Teil der ständigen Einwohner sind Beschäftigte von Hydro Tasmania, darüber hinaus dient Strathgordon heute als Ausgangspunkt für Besucher des Southwest-Nationalparks.

Klima

Literatur 
 Sarah Rackham (Herausgeber: Joan Woodberry): Hydro construction villages. Volume three. Poatina, Gowrie Park, Strathgordon. Public Relations Department, Hydro-Electric Commission. Hobart TAS (1983). ISBN 0724610375

Einzelnachweise 

Ort in Tasmanien
Derwent Valley Municipality